

Miejscowości w Polsce  

 Wg TERYT jest ich 3
 Cierpigórz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz 
 Cierpigórz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Przesmyki 
 Cierpigórz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Żuromin